Kuhn kan som auktorsförkortning betyda:

 Oskar Kuhn
 Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn

Robotskapade auktorsförkortningar